Hargis ist der Familienname folgender Personen:

 Billy James Hargis (1925–2004), US-amerikanischer Evangelist
 Denver David Hargis (1921–1989), US-amerikanischer Politiker
 John Hargis (* 1975), US-amerikanischer Schwimmer